

Geografia

Italia
 Montello – colle in provincia di Treviso in Veneto 
 Montello – comune in provincia di Bergamo in Lombardia
 Borgo Montello – frazione di Latina

Stati Uniti d'America
 Montello – città situata in Wisconsin
 Montello – census-designated place del Nevada

Altro 
 Montello e Colli Asolani – denominazione di vini italiani
 Giuseppe Montello – biatleta italiano

Pagine correlate 
 Montella (disambigua)